Николай Михайлович Шемет (; 1882, хутор Александровка Лубенского уезда Полтавской губернии — 1917) — украинский общественно-политический деятель, , . Активный участник украинского национального движения, один из основателей Украинской народной партии (1902).

Биография 
Из дворян. Потомок старинного литовского шляхетского рода Шемет-Кежгайло. Полтавский помещик. Брат украинских общественно-политических деятелей Сергея Михайловича и Владимира Михайловича Шеметов.

По окончании Лубенской гимназии обучался на юридическом факультете Киевского университета св. Владимира.

Один из основателей и деятельных членов Украинской народной партии (1902). Псевдоним — Михайленко.

Находился под надзором полиции ввиду «неблагонадежного поведения».

Преследовался царскими властями. В конце 1906 года привлечён к уголовной ответственности за незаконное хранение запрещенных изданий. Находился также под военно-полевым судом в деле организации военного восстания в Лубнах. В 1909 году был оправдан при пересмотре дела судом. Адвокатом на суде был Николай Михновский. Политические репрессии вынуждали его некоторое время находиться в эмиграции в Швейцарии, Австрии, Франции.

Издавал и перевозил нелегальную литературу из Львова в Надднепрянскую Украину. С начала революции 1905—1907 годов энергично способствовал изданию украиноязычной прессы, вместе с братьями в ноябре-декабре 1905 года издавал первую в Российской империи политическую газету на украинском языке «Хлiбороб», став еë фактическим редактором и одним из основных авторов.

В 1906 году в Екатеринославе издавал сборник «Запорожье».

В конце 1917 года покончил жизнь самоубийством.

Ссылки 
 Шемет Микола Михайлович
  

Политики Украины
Общественные деятели Украины
Выпускники Киевского университета
Самоубийцы